Stig Engström kan referere til flere forskellige personer:

 Stig Engström (Skandiamanden) (1934-2000) − svensk hovedmistænkt i mordet på Olof Palme
 Stig Engström (skuespiller) (født 1942) − svensk skuespiller